Балджуво́нський джамоат () — джамоат у складі Балджувонського району Хатлонської області Таджикистану.

Адміністративний центр — село Балджувон.

Населення — 4896 осіб (2010; 4825 в 2009, 4198 в 2005).

До складу джамоату входять 18 сіл:

Примітки 

Джамоати Балджувонського району